Salomoninseln ist:
 die in der Schweiz verwendete Bezeichnung für den Staat Salomonen

Salomoninseln ist der Name zweier Inselgruppen:
 Salomon Islands, ein Atoll im Chagos-Archipel
 Salomon-Inseln, ein Archipel im Südpazifik